Il singolare del torneo di tennis Daewoo Challenger Tennis 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Nainkin che ha battuto in finale Michael Joyce 6-7, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Tim Henman (secondo turno)
 Neil Borwick (primo turno)
 Michael Joyce (finale)
 Óscar Ortiz (secondo turno)

 Laurence Tieleman (primo turno)
 Kenny Thorne (primo turno)
 Louis Gloria (secondo turno)
 Joost Winnink (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Daewoo Challenger Tennis 1994